

Codici 
 SUI – codice nazionale del CIO della Svizzera
 SUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dranda, Sukhumi / Sokhumi, Georgia
 sui – codice ISO 639-3 della lingua suki

Geografia 
 Sui – città del Belucistan (Pakistan)

Storia 
 Dinastia Sui – dinastia cinese

Etnie 
 Sui, detti anche shui – gruppo etnico in Cina, presente con una piccola comunità in Vietnam